Čarodějnice školou povinné může znamenat:

 Čarodějnice školou povinné (knižní série) – série dětských knížek od Jilla Murpyho
 Čarodějnice školou povinné (film) – britský film z roku 1986 založený na knížkách
 Čarodějnice školou povinné (seriál, 1998) – britsko-kanadský televizní seriál z let 1998–2001 vysílaný na televizi ITV
 Čarodějnice školou povinné (seriál, 2017) – britsko-německý televizní seriál